Абу-Грейб, или Абу-Грайб () — город в Ираке, расположенный в 20 км к западу от Багдада. Население 189 000 человек (2003 г.).

Город стал печально знаменит благодаря расположенной в нём тюрьме, где американские военнослужащие пытали, насиловали и извращённо издевались над теми, кто попадал под подозрение в террористической деятельности, включая женщин, мужчин и подростков.

Примечания 

Города Ирака